Kawawachikamach a plusieurs significations:
 Nation naskapie de Kawawachikamach, une Première Nation du Québec
 Kawawachikamach, municipalité de village naskapi (Terre de Catégorie 1B-N) situé dans la région administrative du Nord-du-Québec (Québec)
 Kawawachikamach, terre réservée naskapi (Terre de Catégorie 1A-N) située dans la région administrative de la Côte-Nord (Québec)

Homonymie de toponyme